Spaanse vlag (vlinder), een vlindersoort
 Spaanse vlag (plant), een plantensoort
 Vlag van Spanje